2 miejscowości w Polsce:
 Ginie – kolonia wsi Świerzbienie w woj. podlaskim, w pow. monieckim, w gminie Mońki
 Ginie – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Kalinowo